

Geografia

Italia 
 Busto Arsizio – comune nella provincia di Varese (Lombardia)

Svizzera 
 Brusino Arsizio – comune nel distretto di Lugano (Canton Ticino)